Jakby nie było jutra – szósty album grupy happysad. Początkowo planowano premierę na wrzesień, ostatecznie płytę wydano 22 października 2014. Okładkę albumu zaprojektował Mateusz Holak, wokalista zespołu Kumka Olik. Producentem płyty jest Marcin Bors. Płyta zadebiutowała na 1. miejscu zestawienia OLiS.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2014
Albumy rockowe
Albumy Mystic Production
Albumy happysad
Albumy numer jeden w Polsce